Gares (métro de Rennes), une station des lignes A et B du métro de Rennes
 SNCF Gares & Connexions, une société anonyme

Voir aussi 

 Gare (homonymie)